Pyssarschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung Pissarschtschina/Писарщина) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Pyssarschtschyna (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Pyssarschtschyna (Krementschuk)